Ленін:

Населений пункт 
 Ленін — село, колись містечко, тепер Житковицький район, Гомельська область, Білорусь.

Назва кораблів 

 Ленін — перший у світі корабель з ядерною силовою установкою.
 Ленін — криголамний пароплав, який вніс значний внесок в освоєння Арктики та Північного морського шляху.
 Ленін — пасажирський пароплав, який затонув у 1941 році біля південного узбережжя Криму.
 Ленін — річковий пасажирський дизель-електрохід (побудований в 1958 році).
 Ленін — річковий буксирний пароплав, побудований в 1930 році на ленських верфях в Кіренську.
 Ленін — назва з 1924 року монітора «Шторм» Амурської флотилії.
 Ленін — 4-палубний теплохід, експлуатується по Волзі, Волго-Балту і Неві.

Прізвище 

 Ленін Михайло Францевич (Ігнатюк) — відомий драматичний артист, один з корифеїв московського Малого театру.
 Ленін Володимир Ілліч (Ульянов, 1870–1924) — голова РКП(б), засновник і керівник СРСР, один з найвідоміших політиків-титанів XX століття.

Інше 

 Електровоз ВЛ («Володимир Ленін») — серія вантажних електровозів.
 Клостер-Ленін — комуна в Німеччині, у федеральній землі Бранденбург, де розташований однойменний монастир.
  «Ленін — гриб» — телевізійний сюжет.